De Detroit Lions (of simpelweg de Lions) is een professioneel American footballteam uit Detroit, Michigan. Ze komen uit in de noorddivisie van de National Football Conference (NFC), wat onderdeel is van de National Football League (NFL).

Het team begon met spelen in 1929 onder de naam Portsmouth Spartans in Portsmouth, Ohio. Het team kwam in handen van een andere eigenaar en werd in 1934 verplaatst naar Detroit. De naam werd toen veranderd in Detroit Lions.

De Lions hebben vier keer een NFL kampioenschap gewonnen. Alle overwinningen dateren van voor de Super Bowl periode (1935, 1952, 1953 en 1957).

Resultaten

Externe link 
 Officiële website

National Football League
Amerikaanse American footballclub
Sport in Detroit